«Белорусская» — многозначный термин.
 Название станций метро в Москве:
 «Белорусская» — станция Кольцевой линии.
 «Белорусская» — станция Замоскворецкой линии.

См. также 
 
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР